Simanowski ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Simanowski (1919–1994), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Natalie Simanowski (* 1978), deutsche Radsportlerin
 Roberto Simanowski (* 1963), deutscher Literatur- und Medienwissenschaftler

Siehe auch:
 Szymanowski